Niina est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1980), athlète finlandaise en heptathlon
Niina Koskela (né en 1971), championne d'échecs finlandaise
, linguiste chinoise
 (né en 1992), joueuse finlandaise de hockey sur glace
 (né en 1982), femme politique finlandaise
 (né en 1984), snowboardeuse finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom